La categoria dei Pesi medi è stata l'ottava categoria di peso a Pechino 2008, limitata agli atleti di peso inferiore a 75 kg.

Hanno partecipato 28 atleti.

Tabellone 

Pugilato ai Giochi della XXIX Olimpiade